Гонсалу Антониу да Силва Феррейра Сампайо ( или , 29 марта 1865 — 27 июля 1937) — португальский ботаник, профессор ботаники, миколог, натуралист (естествоиспытатель).

Биография 
Гонсалу Антониу да Силва Феррейра Сампайо родился в районе Калвуш 29 марта 1865 года.

В 1885 году он поступил в Escola Normal. Между 1909 и 1914 годом Сампайо опубликовал Manual da Flora Portuguesa — основную работу по национальной флоре. В 1912 году он был назначен профессором ботаники на вновь созданном факультете естественных наук в Университете Порту. Гонсалу Антониу да Силва Феррейра описал более 320 видов растений, в том числе около 50 новых видов сосудистых растений.

Гонсалу Антониу да Силва Феррейра Сампайо умер в Порту 27 июля 1937 года в возрасте 72 лет.

Научная деятельность 
Гонсалу Антониу да Силва Феррейра Сампайо специализировался на папоротниковидных, водорослях, семенных растениях и на микологии.

Научные работы 
 Flora de Portugal.
 Estudo sobre a flora nos arredores do Porto (1900).
 Manual da Flora Portuguesa (1909—1914). 
 Estudos Botânicos (1912).

Примечания

Литература 
 João Paulo Cabral, Gonçalo Sampaio: Professor e botânico notável. U. Porto editorial, 2009. ISBN 978-989-8265-09-8.

Ссылки 
 Antigos Estudantes Ilustres da Universidade do Porto: Gonçalo Sampaio

Ботаники по алфавиту
Ботаники Португалии